Ueda (jap. ) steht für:

 Ueda, Stadt in der Präfektur Nagano
 Ueda (Han), Lehen mit Sitz in dieser
 Ueda (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ueda-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika